Šmarna gora steht für:

 Šmarna gora (Berg), Berg nördlich von Ljubljana, Slowenien
 Šmarna gora (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana, Slowenien
 Sender Šmarna Gora, Sendeanlage nördlich von Ljubljana, Slowenien